Films portant ce titre :

 La Glu, un film français d'Alice Guy sorti en 1906 (1907 aux États-Unis)
 La glu, un film italien de Giovanni Pastrone sorti en 1908
 La Glu, un film français d'Albert Capellani avec Mistinguett et Paul Capellani
 La Glu, un film français de Henri Fescourt sorti en 1927 avec Germaine Rouer et François Rozet
 La Glu, un film français de Jean Choux sorti en 1938 avec Marie Bell et André Lefaur